Miejscowości w USA:
 Big Sandy – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Chouteau
 Big Sandy – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Benton
 Big Sandy – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Upshur
 Big Sandy – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell